Suchiate bezeichnet:

 Suchiate (Ort), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Suchiate, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Río Suchiate, einen Grenzfluss zwischen Mexiko und Guatemala